Zaentz steht für:

 Saul Zaentz, einen US-amerikanischer Filmproduzent
 Paul Zaentz, einen US-amerikanischer Filmproduzent
 The Saul Zaentz Company, ein US-amerikanisches Filmproduktionsunternehmen